Сторона:
 Сторона — на Руси название местности, края, региона, государства (пример: Во Французской стороне ... .), от этого — страна. 
 Сторона многоугольника — отрезок, соединяющий две его соседние вершины.
 Сторона обязательства
 Сторона международного договора
 Воюющие стороны
 Стороны света
 Стороны монеты: аверс и реверс
 Стороны кассеты: «А» и «Б» 
 Используется в названиях городских районов:

 Санкт-Петербург:
 Адмиралтейская сторона,
 Петроградская сторона,
 Выборгская сторона,
 Канцевская сторона,
 Московская сторона;

 Великий Новгород:
 Софийская сторона,
 Торговая сторона.